Storfadertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storfadertjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678326-139163), sjö i Älvdalens kommun, 
Storfadertjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678580-139306), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn